El Berrueco är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. El Berrueco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Berrueco är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om El Berrueco. Runt El Berrueco är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Cabrera,  km sydväst om El Berrueco. Omgivningarna runt El Berrueco är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid